Alexandru Constantinescu se poate referi la:

 Alexandru C. Constantinescu - avocat, politician și ministru, membru marcant al P.N.L. din prima parte a secolului XX;
 Alexandru Constantinescu (general) - general de cavalerie din Armata României din Primul Război Mondial, comandant al Diviziei 2 Cavalerie în anul 1918
 Alexandru Constantinescu (înotător)